Bergrath ist der Name folgender Orte (der Namensteil „-rath“ geht dabei auf Rodungen zurück):

 Bergrath (Eschweiler), ein Stadtteil der Stadt Eschweiler im Kreis Aachen
 Bergrath (Bad Münstereifel), ein Ortsteil der Gemeinde Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen

Bergrath ist der Familienname folgender Personen:

 Dana Bergrath (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Hans Priem-Bergrath (1925–2022), deutscher Violinist und Dirigent

Siehe auch:
 Bergrat